Морська школа (Бразилія)
 Морська школа (Португалія)